Спітак Арч Каро́ Кахкеджя́н, («Спітак Арч» — укр. «Білий ведмідь»); 1962, Алеппо (Сирія) — 1993) — вірменьскийі вйськовий діяч, учасник Карабаської війни.
 Арч Паддінгтон () — американський журналіст, публіцист і правозахисник; заступник директора нью-йоркського бюро Радіо Свобода.